Offer kan avse:

Offer (religion) – ett sätt att blidka högre makter
Offerplats – en plats där man förrättar offer till gudar eller andra makter
Offerdjur – djur avsedda att offras i religiösa ritualer
Brännoffer – det som går upp i rök inom religion 
Människooffer – ett rituella dödandet av människor
Brottsoffer – en person som lidit skada till följd av ett brott
Mobboffer – personer som utsatts för trakasserier inom en social grupp
Offer (schack) – en spelare medvetet låter motspelaren ta en pjäs